Шљуке може да значи:

 Шљуке (птице) - породица птица (лат. -{Scolopacidae}-);
 Шљуке (Пљевља) - насеље у општини Пљевља у Црној Гори.